Foiano puede referirse a:
 Foiano della Chiana, municipio italiano de la provincia de Arezzo.
 Foiano di Val Fortore, municipio de la provincia de Benevento, en la Campania, Italia.